Adamec ist der Familienname folgender Personen:
 Čeněk Adamec (1916–1997), tschechoslowakischer Soziologe 
 Herbert Adamec (1943–2009), österreichischer Regisseur und Schauspieler
 Joseph Victor Adamec (1935–2019), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Altoona-Johnstown
 Jozef Adamec (1942–2018), tschechoslowakischer bzw. slowakischer Fußballspieler und -trainer
 Ladislav Adamec (1926–2007), tschechoslowakischer Politiker
 Luboš Adamec (* 1994), tschechischer Fußballspieler
 Luboš Adamec (Sportschütze) (* 1959), tschechoslowakischer Sportschütze
 Ludwig W. Adamec (1924–2019), österreichisch-amerikanischer Wissenschaftler (Naher Osten, Afghanistan).
 Martin Adamec (* 1998), slowakischer Fußballspieler
 Petr Adamec (* 1960), tschechoslowakischer Schwimmer
 Quido Adamec (1924–2007), tschechischer Eishockeyschiedsrichter

Siehe auch:

 Adametz
 Adamek